Восленский ― фамилия:
 Восленский, Иосиф (кон. 1780-х ― нач. 1790-х гг. — после 1815) — поэт, прозаик, переводчик.
 Восленский, Михаил Сергеевич (1920―1997) — советский историк, социолог и философ, доктор исторических наук, доктор философских наук, профессор.